Kjetil Rekdal – calciatore norvegese
Sindre Rekdal – calciatore norvegese